Bonnier Amigo Music Denmark é uma gravadora da Dinamarca. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Ponográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da Dinamarca
Membros da IFPI